Bicci di Lorenzo – pittore italiano del XV secolo
 Giovanni di Bicci de' Medici – banchiere e politico fiorentino del XIV secolo
 Lorenzo di Bicci – pittore italiano del XIV e XV secolo
 Neri di Bicci – pittore italiano del XV secolo